Богиня — женское божество, в мужском роде — «бог».
 Богиня-мать — главное женское божество в большинстве мифологий.
 Богиня (фильм, 1934) — фильм-драма, Китай, реж. У Юнган
 Богиня (фильм, 1958) — фильм-драма, США, реж. Джон Кромуэлл
 Богиня (фильм, 1960) — фильм-драма 1960 года индийского режиссёра Сатьяджита Рая.
 Богиня Пётр Иванович (1890—1944) — председатель Исполнительного комитета Ворошиловградского городского Совета.
 Богиня: как я полюбила — российский художественный фильм, полнометражный дебют Ренаты Литвиновой.
 Богиня Весны (мультфильм) — короткометражный мультфильм (№ 48) из серии мультфильмов «Silly Symphonies»
 Богиня демократии — десятиметровая статуя, установленная на площади Тяньаньмэнь в Пекине
 Богиня рассвета — одно из божеств реконструированной праиндоевропейской религии.
 Богиня со змеями — тип статуэток.
 Золотая богиня — золотая статуэтка чемпиона мира по футболу; навсегда осталась у трижды чемпионов мира сборной Бразилии; вторично украдена в Бразилии в 1983 году.
 «Белая богиня» — книга Роберта Грейвза.
 Богиня () — неофициальное название автомобиля Citroën DS